Вьюница — река в России, протекает в Нижнем Новгороде и городском округе «Город Дзержинск». Устье реки находится в 6 км по левому берегу реки Гниличка. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна 74,8 км².

Исток реки находится в болотах к северо-западу от посёлка Горбатовка, входящего в состав городского округа «Город Дзержинск». Река течёт на юг, протекает по западным окраинам Автозаводского района Нижнего Новгорода и впадает в Гниличку у бывшего села Нагулино, ныне посёлок в составе Автозаводского района.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Горбатов до водомерного поста Новинки (устье), речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010301312110000034070
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003407
 Код бассейна — 09.01.03.013
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Оки (приток Волги)
Реки городского округа город Дзержинск
Реки Нижнего Новгорода